Вестминстер (англ. Westminister) — многозначный термин.

Великобритания 
 Вестминстер — исторический район Лондона, часть одноимённого административного округа. 
 Вестминстер — административный округ и один из исторических районов Большого Лондона, образующий западную часть центра города. 
 Вестминстер — станция лондонского метро в одноимённом административном округе.

США 
 Вестминстер — город в Колорадо.

См. также 
 Герцог Вестминстер
 '''Статьи, начинающиеся со слов Вестминстерский, -ая, -ое, -ие